Волоковое — название населённых пунктов:

Россия 
 Волоковое — деревня в Пировском районе Красноярского края.
 Волоковое — деревня в Торопецком районе Тверской области.